Cardiff, plaats in Wales
 Cardiff Arms Park, rugbystadion
 Cardiff City FC, in deze plaats gevestigde voetbalclub
 Cardiff-universiteit, idem universiteit
 Cardiff Metropolitan University FC, voetbalclub die de naam aan de universiteit heeft ontleend 
 Cardiff (Alabama), plaats in Jefferson County
Cardiff (Ontario)
Cardiff (Alberta)
Cardiff (New South Wales)